Tariftreue steht für:

 im weiteren Sinne die Einhaltung der Normen eines Tarifvertrags durch einen Arbeitgeber im Rahmen der Tarifbindung
 im Vergaberecht die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung tariflicher Arbeitsbedingungen, siehe Tariftreueregelung